— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшаяся от станции Омия расположенной в городе Сайтама в префектуре Сайтама через центральный Токио до станции  расположенной в городе Иокогама префектуры Канагава. Название линии состоит из кандзи ,  и . На всех станциях линии установлены автоматические платформенные ворота.

Все составы линии Тохоку продолжают движение по  до станции . Как результат, маршрут от станции Омия до станции Офуна часто обозначают как  на картах и в путеводителях. Поезда линии можно отличить по светлой голубой полосе.

История 

Линия Кэйхин соединявшая станцию  со станцией Такасиматё в Иокогаме была открыта в 1914-м году. (В 1915-году станция Такасиматё получила название станция , в то время как станция носившее это название до этого, была переименована в ). Линия Кэйхин была продлена на север до станции  в 1928-м году, и далее до станции Омия в 1932-м году. Этот маршрут получил название Линия Тохоку-Кэйхин.

В 1956-м году линия была физически отделена от линии Яманотэ, на участке от станции Табата до станции Тамати, что позволило поездам ходить чаще. Сквозное сообщение с линией Нэгиси было открыто в 1964 году. В 1968-м году линия была физически отделена от линии Тохоку. В 1988-м году на линии появились скорые поезда.

Виды обслуживания 
Поезда ходят каждые 2—3 минуты в часы пик и каждые 5 минут в дневное время. Большинство поездов относятся к типу фуцу: (local (местный)) и останавливаются на каждой станции. Также в дневное время по линии ходят составы типа кайсоку (rapid (скорый)). Скорые поезда не останавливаются на некоторых станциях в Токио.

Станции 
 Местные составы останавливаются на всех станциях. Скорые останавливаются на станциях, помеченных символами «●» и «■». Станции, отмеченные символом «■», позволяют пересадку на линии Яманотэ.

{|class="wikitable" rules="all"
|-
!rowspan="3" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:1em;"|Название линии
!rowspan="3" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:9em;"|Станция
!rowspan="3" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:7em;"|Японское название
!style="width:5em;" colspan="3"|Расстояние (км)
!rowspan="3" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:1em;"|Rapid
!rowspan="3" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5;"|Пересадки
!rowspan="3" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5;" colspan="3"|Расположение
|-
!rowspan="2" style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:2.5em;"|Междустанциями
!colspan="2"|Всего
|-
!style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:2.5em;"|отОмия
!style="border-bottom:solid 3px #00b2e5; width:2.5em;"|отТокио
|-
|rowspan="22" style="width:1em; text-align:center;"|Линия Тохоку
|Омия
|大宮
|style="text-align:right;"| -
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:right;"|30.3
|style="text-align:center;"|●
|East Japan Railway Company (JR East): Тохоку-синкансэн, Ямагата-синкансэн, Акита-синкансэн, Дзёэцу-синкансэн, Нагано-синкансэн, Линия Тохоку (Линия Уцуномия), Линия Такасаки, Линия Сёнан-Синдзюку, Линия Сайкё, Линия КавагоэTobu Railway: Линия НодаSaitama New Urban Transit: Линия Ина (New Shuttle)
|rowspan="2"|Сайтама
|rowspan="9"|Сайтама
|-
|
|さいたま新都心
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|28.7
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Тохоку (Линия Уцуномия), Линия Такасаки
|-
|
|与野
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|2.7
|style="text-align:right;"|27.6
|style="text-align:center;"|●
| 
|rowspan="3"|Сайтама
|-
|
|北浦和
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|4.3
|style="text-align:right;"|26.0
|style="text-align:center;"|●
| 
|-
|
|浦和
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|6.1
|style="text-align:right;"|24.2
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Тохоку (Линия Уцуномия), Линия Такасаки
|-
|
|南浦和
|style="text-align:right;"|1.7
|style="text-align:right;"|7.8
|style="text-align:right;"|22.5
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Мусасино
|Сайтама
|-
|
|蕨
|style="text-align:right;"|2.8
|style="text-align:right;"|10.6
|style="text-align:right;"|19.7
|style="text-align:center;"|●
| 
|Вараби
|-
|
|西川口
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|12.5
|style="text-align:right;"|17.8
|style="text-align:center;"|●
| 
|rowspan="2"|Кавагути
|-
|
|川口
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|14.5
|style="text-align:right;"|15.8
|style="text-align:center;"|●
| 
|-
|
|赤羽
|style="text-align:right;"|2.6
|style="text-align:right;"|17.1
|style="text-align:right;"|13.2
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Тохоку (Линия Уцуномия), Линия Такасаки, Линия Сёнан-Синдзюку, Линия Сайкё
|rowspan="5"|Кита
|rowspan="22"|Токио
|-
|
|東十条
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|18.9
|style="text-align:right;"|11.4
|style="text-align:center;"|●
| 
|-
|Одзи
|王子
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|20.4
|style="text-align:right;"|9.9
|style="text-align:center;"|●
|Tokyo Metro: Линия Намбоку (N-16)Toei: Toden Arakawa Line (Одзи-Экимаэ)
|-
|
|上中里
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|21.5
|style="text-align:right;"|8.8
|style="text-align:center;"|●
| 
|-
|
|田端
|style="text-align:right;"|1.7
|style="text-align:right;"|23.2
|style="text-align:right;"|7.1
|style="text-align:center;"|■
|JR East: Линия Яманотэ
|-
|
|西日暮里
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|24.0
|style="text-align:right;"|6.3
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия ЯманотэTokyo Metro: Линия Тиёда (C-16)Toei: Nippori-Toneri Liner (02)
|rowspan="2"|Аракава
|-
|
|日暮里
|style="text-align:right;"|0.5
|style="text-align:right;"|24.5
|style="text-align:right;"|5.8
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия Яманотэ, Линия ДзёбанKeisei Electric Railway: Линия КэйсэйToei: Nippori-Toneri Liner (01)
|-
|
|鶯谷
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|25.6
|style="text-align:right;"|4.7
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия Яманотэ
|rowspan="3"|Тайто
|-
|
|上野
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|26.7
|style="text-align:right;"|3.6
|style="text-align:center;"|■
|Тохоку-синкансэн, Ямагата-синкансэн, Акита-синкансэн, Дзёэцу-синкансэн, Накано-синкансэн, Линия Яманотэ, Линия Тохоку (Линия Уцуномия), Линия Такасаки, Линия ДзёбанTokyo Metro: Линия Гиндза (G-16), Линия Хибия (H-17)Keisei: Линия Кэйсэй ()
|-
|
|御徒町
|style="text-align:right;"|0.6
|style="text-align:right;"|27.3
|style="text-align:right;"|3.0
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия ЯманотэTokyo Metro: Линия Гиндза (, G-15), Линия Хибия (, H-16)Toei: Линия Оэдо (, E-09）
|-
|
|秋葉原
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|28.3
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:center;"|■
|JR East: Линия Яманотэ, Линия Тюо-СобуTokyo Metro: Линия Хибия (H-15)Metropolitan Intercity Railway Company: Tsukuba Express (01)
|rowspan="5"|Тиёда
|-
|Канда
|神田
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|29.0
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия Яманотэ, Линия Тюо (Скорая)|Tokyo Metro: Линия Гиндза (G-13)
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|東京
|rowspan="2" style="text-align:right;"|1.3
|rowspan="2" style="text-align:right;"|30.3
|rowspan="2" style="text-align:right;"|0.0
|rowspan="2" style="text-align:center;"|■
|rowspan="2"|JR East: Тохоку-синкансэн, Дзёэцу-синкансэн, Нагано-синкансэн, Линия Яманотэ, Линия Тюо, Линия Токайдо, Линия Собу (Скорая), Линия Йокосука, Линия КэйёJR Central: Токайдо-синкансэнTokyo Metro: Линия Маруноути (M-17)
|-
|rowspan="14" style="width:1em; text-align:center;"|Линия Токайдо
|-
|
|有楽町
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|31.1
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия ЯманотэTokyo Metro: Линия Юракутё (Y-18), Линия Хибия (, H-07), Chiyoda Line (Хибия, C-09)Toei: Линия Мита (Хибия, I-08)
|-
|
|新橋
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|32.2
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:center;"|｜
|JR East: Линия Яманотэ, Линия Токайдо, Линия ЙокосукаЛиния Гиндза (G-08)Toei: Линия Асакуса (A-10)Tokyo Waterfront New Transit: Линия Юрикамомэ (U-01)
|rowspan="4"|Минато
|-
|
|浜松町
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|33.4
|style="text-align:right;"|3.1
|style="text-align:center;"|■
|JR East: Линия ЯманотэTokyo Monorail: Линия ХанэдаToei: Линия Асакуса (Даймон, A-09), Линия Оэдо (Даймон, E-20)
|-
|Тамати
|田町
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|34.9
|style="text-align:right;"|4.6
|style="text-align:center;"|■
|JR East: Линия ЯманотэToei: Линия Асакуса (, A-08), Линия Мита (Мита, I-04)
|-
|
|品川
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|37.1
|style="text-align:right;"|6.8
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Яманотэ, Линия Йокосука, Линия ТокайдоJR Central: Токайдо-синкансэнKeihin Electric Express Railway (Keikyū): Линия Кэйкю
|-
|
|大井町
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|39.5
|style="text-align:right;"|9.2
|style="text-align:center;"|●
|Tokyu Corporation: Линия ОиматиTokyo Waterfront Area Rapid Transit: Линия Ринкай
|Синагава
|-
|Омори
|大森
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|41.7
|style="text-align:right;"|11.4
|style="text-align:center;"|●
| 
|rowspan="2"|Ота
|-
|Камата
|蒲田
|style="text-align:right;"|3.0
|style="text-align:right;"|44.7
|style="text-align:right;"|14.4
|style="text-align:center;"|●
|Tōkyū: Линия Икэгами, Линия Тамагава
|-
|
|川崎
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|48.5
|style="text-align:right;"|18.2
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Токайдо, Линия НамбуКэйкю: Линия Кэйкю, Линия Дайси ()
|Кавасаки
|rowspan="5"|Канагава
|-
|
|鶴見
|style="text-align:right;"|3.5
|style="text-align:right;"|52.0
|style="text-align:right;"|21.7
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия ЦурумиКэйкю: Линия Кэйкю ()
|Иокогама
|-
|
|新子安
|style="text-align:right;"|3.1
|style="text-align:right;"|55.1
|style="text-align:right;"|24.8
|style="text-align:center;"|●
|Кэйкю: Линия Кэйкю ()
|rowspan="2"|Иокогама
|-
|
|東神奈川
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|57.3
|style="text-align:right;"|27.0
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Иокогама (сквозное сообщение с линией Нэгиси до станции )Кэйкю: Линия Кэйкю ()
|-
|
|横浜
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|59.1
|style="text-align:right;"|28.8
|style="text-align:center;"|●
|JR East: Линия Нэгиси (сквозное сообщение), Линия Иокогама, Линия Йокосука, Линия ТокайдоТокю: Линия ТоёкоКэйкю: Линия КэйкюSagami Railway (Сотэцу): Линия СотэцуYokohama Municipal Subway: Синяя Линия (B20)Yokohama Minatomirai Railway: Линия Минатомирай
|Иокогама
|-
!colspan="10"|Сквозное сообщение с линией Нэгиси до станций ,  и 
|}

 Подвижной состав 
На январь 2010 года по линии ходят только 10-вагонные электрички серии E233-1000 series. Они были представлены в декабре 2007-го года, и полностью заменили предыдущие составы серии 209 series 24 января 2010. Весь подвижной состав линии базируется в Депо Урава.

 Ныне используемый 
 E233-1000 series 10-вагонные электрички (с декабря 2007)

 Использованный в прошлом 

 72 series 8-вагонные электрички (до октября 1970)
 101 series 10-вагонные электрички (с декабря 1970 по март 1978)
 103 series 10-вагонные электрички (с октября 1965 по март 1998)
 205 series 10-вагонные электрички (с октября 1989 по февраль 1996)
 209-900 series 10-вагонные электрички (с мая 1992 по август 2007)
 209-0 series 10-вагонные электрички (с марта 1993 по январь 2010)
 209-500 series''' 10-вагонные электрички (с января 2001 по 2009)

Примечания

Ссылки 
 Станции линии Кэйхин-Тохоку (JR East) 
 japan-guide.com: Линия Кэйхин-Тохоку